Эндоге́нный проце́сс (эндогенные процессы):
 Эндогенные процессы — геодинамические процессы, связанные с энергией, выделяющейся в недрах Земли.
 Эндогенный процесс — медицинский термин, обозначающий патологический процесс, вызываемый внутренними причинами.